Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marius Barnard e Stephen Noteboom che hanno battuto in finale Alberto Martín e Tomáš Anzari 7-6, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 Cristian Brandi /  Filippo Messori (primo turno)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)

 Alberto Martín /  Tomáš Anzari (finale)
 Marius Barnard /  Stephen Noteboom (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1998